Jacob Steiner ist der Name folgender Personen:

 Jacob Steiner (1796–1863), Schweizer Mathematiker, siehe Jakob Steiner
* Jacob Steiner (Literaturwissenschaftler) (* 1926), Schweizer Literaturwissenschaftler  

Siehe auch:
 Jakob Steiner (Begriffsklärung)